Ковелаш (Повуа-де-Ланьозу) — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Ковелаш (Трофа) — район в Португалии, входит в округ Порту.